Georg Johansson (1898–1964) svéd jégkorongozó
Georg Johansson (?–?) svéd labdarúgó